Берсениха — название населённых пунктов в России:

 Берсениха — деревня в Уржумском районе Кировской области.
 Берсениха — деревня в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.